Jméno a příjmení Jan Konečný má více nositelů:

 Jan Konečný (architekt) – český architekt
 Jan Konečný (fotbalista) – český fotbalista, juniorský hráč FC Slovan Liberec
 Jan Konečný (herec) – český herec, nositel Ceny Jiřího Adamíry
 Jan Konečný (poslanec) (1860–1914) – český politik z Vyškovska, poslanec Moravského zemského sněmu
 Jan Konečný (poslanec 1848) – český politik z Prusinovic, poslanec Moravského zemského sněmu v roce 1848
 Jan Konečný (profesor) (1874-1945), Středoškolský profesor
 Jan Konečný (starosta) – český politik, starosta Uherského Hradiště (zemřel 1905)

Odkazy

Reference